Belle Plaine může být:

 Belle Plaine (Iowa)
 Belle Plaine (Kansas)
 Belle Plaine (Minnesota)
 Belle Plaine (Wisconsin)
 Belle Plaine (Saskatchewan)